Amphoe Mae Tha steht für einen Landkreis (Amphoe) in Thailand. Es gibt zwei verschiedene Landkreise Mae Tha, deren thailändische Schrift sich jedoch unterscheidet:
Amphoe Mae Tha (Lampang) ()
Amphoe Mae Tha (Lamphun) ()